Den europæiske kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2019 var en turnering, der bestemte, hvilke hold, der sammen med værtsnationen Frankrig, kom til at deltage i slutspillet.

I alt 46 UEFA medlemslande deltog i den indledende turnering, hvor Andorra var med til deres første VM-kvalifikation, og Kosovo var med i deres allerførste turnering overhovedet.

Deltagere 

De 30 højest rangerede hold kom direkte i det kvalificerende gruppespil, mens de 16 lavest rangerede hold kom i en indledende prækvalifikationsrunde.

Kvalificerede hold 
Følgende ni hold fra UEFA har kvalificeret sig til slutspillet.

1 Fed viser mesteren for pågældende år. Kursiv viser værten for det år.

Topscorere 

10 mål
  Janice Cayman

7 mål
  Nadia Nadim
  Cristiana Girelli
  Vivianne Miedema
  Lisa-Marie Karlseng Utland
  Jennifer Hermoso

6 mål

  Sanne Troelsgaard Nielsen
  Nikita Parris
  Alexandra Popp
  Lea Schüller
  Sherida Spitse
  Caroline Graham Hansen
  Elena Danilova
  Nadezhda Smirnova
  Lara Dickenmann

Referencer 

VM i fodbold for kvinder
Fodbold i 2017
Fodbold i 2018
Kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2019